Оне́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 10 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2017 року до Оней приєднали колишній муніципалітет Труссюр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1047 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2853,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Оней на сайті французького Національного інституту географії
 Оней на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оней на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза